Gadougou 1, une commune du cercle de Kita dans la région de Kayes au Mali ;
 Gadougou 2, une commune du cercle de Kita dans la région de Kayes au Mali.